Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1959 je bila enajsta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

1959 v športu
1959